John Milne, Jack Milne
 Jack Milne (1907-1995) – amerykański żużlowiec
 John Milne – angielski piłkarz
 John Milne – szkocki piłkarz
 John Milne – brytyjski geolog